Garbajosa ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Garbajosa (* 1977), spanischer Basketballspieler und -funktionär
 Xavier Garbajosa (* 1976), französischer Rugby-Union-Spieler